The Holy Terror – romanzo del 1933 di H. G. Wells
The Holy Terror – cortometraggio del 1929 diretto da Robert A. McGowan (come Anthony Mack)
The Holy Terror – film del 1937 diretto da James Tinling
The Holy Terror – film tv del 1965 diretto da George Schaefer